Carlos Roberto da Cruz Júnior – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. Corinthians Paulista i FC Sochaux-Montbéliard
 Carlos Alexandre de Souza Silva – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. União Leiria i SC Braga